Васюченко () — фамилия белорусского или украинского происхождения. Известные носители:
 Васюченко, Ирина Николаевна (род. 1946) — современная писательница, переводчик и литературный критик.
 Васюченко, Пётр Васильевич (1959—2019) — белорусский писатель, драматург и эссеист, литературовед.